Waenker oder Wänker von Dankenschweil ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wänker von Dankenschweil (1778–1861), deutscher Mediziner
 Anton Xaver Regalat Wänker von Dankenschweil (1741–1821), Jurist und Kaufmann
 Arthur Wänker von Dankenschweil (1849–1894), preußischer Generalstabsoffizier und Autor
 Ferdinand Waenker von Dankenschweil (1851–1914), deutscher Generalleutnant
 Otto Waenker von Dankenschweil (1808–1885), deutscher Jurist und Politiker
 Richard Waenker von Dankenschweil (1876–1937), deutscher Generalleutnant